Серге́й Ники́тин:
 Никитин, Сергей Александрович (1901—1979) — советский историк-славист, профессор МГУ.
 Никитин, Сергей Александрович (род. 1975) — российский историк и культуролог.
 
 Никитин, Сергей Андреевич (род. 1994) — российский волейболист.
 Никитин, Сергей Васильевич (род. 1963) — советский и российский футболист.
 
 Никитин, Сергей Иванович (1898—1963) — советский военачальник, генерал-майор.
 Никитин, Сергей Константинович (1926—1973) — русский писатель.
 Никитин, Сергей Михайлович (1923—1971) — механизатор, Герой Социалистического Труда. 
 Никитин, Сергей Николаевич (1851—1909) — русский учёный-геолог, член-корреспондент Петербургской академии наук.
 Никитин, Сергей Петрович (род. 1968) — советский, киргизский и российский футболист и тренер.
 Никитин, Сергей Сергеевич (1915—2002) — советский дипломат.
 Никитин, Сергей Сергеевич (род. 1954) — советский и российский невролог.